Koltchak (en ) peut faire référence à :

Patronymes 
 Alexandre Vassilievitch Koltchak (1874-1920), explorateur polaire, amiral russe, gouverneur suprême de la Russie (1919-1920) ;
 Ilias Koltchak Pacha (?-1743), mercenaire dans l'armée ottomane d'origine moldave, commandant des forces turques sur le front moldave, ancêtre d'Alexandre Koltchak ;
 Vassili Ivanovitch Koltchak (1837-1913), ingénieur militaire, major-général de l'Amirauté russe, père de l'amiral Alexandre Koltchak ;
 Famille Koltchak.

Toponymes 
 Île Koltchak, île de la mer de Kara.

Homonymie de patronyme
Patronyme russe